Sněhurka může být:

 Sněhurka – pohádková postava

divadlo
 Sněhurka a sedm trpaslíků (divadelní hra) – broadwayská divadelní hra z roku 1912 na námět pohádky O Sněhurce bratří Grimmů
 Sněhurka a sedm trpaslíků (balet) – baletní divadelní hra, autoři Bogdan Pawlowski, Witold Borkowski
 Sněhurka (Gustav Mahler) – francouzský balet, choreografie Angelin Preljocaj, hudba Gustav Mahler
 Sněhurka (Zbyněk Vostřák) – český balet, hudba Zbyněk Vostřák
 Sněhurka (opera) – opera N. A. Rimského-Korsakova z roku 1882

filmy
 Sněhurka a sedm trpaslíků (film, 1933) – český hraný film z roku 1933
 Sněhurka a sedm trpaslíků – americký animovaný film, klasická filmová pohádka z roku 1937 studia Walt Disney
 Sněhurka a sedm trpaslíků (film, 1987) – americký filmový muzikál z roku 1987
 Sněhurka (film, 1952) – sovětský celovečerní animovaný film, filmová pohádka z roku 1952
 Sněhurka (film, 1973) – československý krátký televizní film z roku 1973
 Sněhurka (film, 1978) – československý televizní film z roku 1978
 Sněhurka (film, 1992) – československo-německý hraný televizní film z roku 1992
 Sněhurka (film, 2000) – portugalský hraný film z roku 2000
 Sněhurka (film, 2005) – rakousko-švýcarský dramatický hraný film z roku 2005
 Sněhurka (film, 2007) – koprodukční (Francie/Belgie/Polsko/Velká Británie) animovaný film z roku 2007
 Sněhurka (film, 2009) – německý televizní film z roku 2009
 Sněhurka (film, 2012) – americký hraný film z roku 2012
 Sněhurka - Příběh hrůzy – americký pohádkový horor, hraný film z roku 1997
 Sněhurka a jak to bylo dál – americký animovaný film z roku 1993
 Sněhurka (ne)šťastná až navěky – americký animovaný film z roku 2009
 Sněhurka a lovec – pohádkový hraný film z roku 2012 na motivy pohádky bratří Grimmů
 Sněhurka a tři moulové – americký fantasy filmový muzikál z roku 1961

hora, vrch
 Sněhurka (Jičínská pahorkatina) (294 m) – vrch v Jičínské pahorkatině na katastru vsi Srbsko v okrese Mladá Boleslav

jiný význam
 přezdívka pro trpasličí planetu 2007 OR10

Související články 
 Ledová víla, v originále Sněguročka, sovětská filmová pohádka, hraný film z roku 1968

Reference

Externí odkazy